Gandolfi puede hacer referencia a:

Personas
Antonio Gandolfi (1835-1902), político y militar italiano.
Elio Gandolfi (1951-), cantante italiano.
Gaetano Gandolfi (1734-1802), pintor italiano.
Javier Gandolfi (1980-), futbolista argentino.
Mauro Gandolfi (1764-1834), pintor italiano.
Renato Gandolfi (1927-), exfutbolista italiano.
Sabrina Gandolfi (1968-), periodista y conductora de televisión italiana.
Sauveur Gandolfi-Scheit (1947-), miembro de la Asamblea Nacional de Francia.
Silvana Gandolfi (1940-), escritora italiana.
 Ubaldo Gandolfi (1728-1781), pintor italiano.

Miscelánea
Rinaldo Gandolfi, personaje del videojuego Castlevania: Lament of Innocence.